Blade (Marvel): een personage uit Marvel Comics.
Blade (rapper), een Britse rapper
Blade (tijdschrift), een tijdschrift voor messenverzamelaars
Blade server, een computerserver
Blade Guitars
Honda CBR 900 RR Fireblade, een afkorting voor de Honda CBR 900 RR en de CBR 1000 RR Fire Blade-motorfiets.

Film en televisie
Blade, een filmserie bestaande uit drie films:
Blade (1998)
Blade II
Blade: Trinity
Blade: The Series: een televisieserie gebaseerd op de films.